Kaminer ist der Familienname folgender Personen:

 Isaak Kaminer (1834–1901), hebräischer und jiddischer Autor und Arzt
 Manó Kertész Kaminer (1888–1962), österreichisch-ungarisch-amerikanischer Filmregisseur, siehe Michael Curtiz
 Olga Kaminer (* 1966), deutsch-russische Autorin
 Sergei Michailowitsch Kaminer (1906–1938), russischer Schachspieler und Komponist von Schachstudien
 Wladimir Kaminer (* 1967), deutsch-russischer Schriftsteller und Kolumnist